Амбассадор

 Ambassador — посол, посланець у перекладі з англійської.
 Амбассадор — міст Амбассадор (англ. Ambassador Bridge) — підвісний міст через річку Детройт.
 Амбассадор бренда (Амбассадор марки) — людина, найнята організацією або компанією, щоб представляти бренд в позитивному світлі.
 Амбассадор — кіт в МЗС України.

 Амбассадор (театр)
 Амбассадор (Дублін)
 Амбассадор (Лондон)
 Амбассадор — бродвейський театр.
 Амбассадор (Париж)
 Амбассадор (Сент-Луїс)

Див. також 

 The Ambassador (1984) — американський фільм.
 Hindustan Ambassador — індійський автомобіль.
 Airspeed AS.57 Ambassador — британський літак.